

Toponyme

North Downs et South Downs, deux chaînes de collines du sud-est de l'Angleterre ;
Les Downs, un lieu de mouillage dans la Manche à l'est du Kent.

Downs, un village du comté de McLean dans l'Illinois.
 Downs, une ville du Kansas.

Patronyme

 Anthony Downs (1930-2021), économiste américain ;
 Cathy Downs (1924-1976), actrice américaine ;
 Darin Downs (né en 1984), joueur de baseball américain ;
 Deidre Downs (1980-), Miss America 2005 ;
 Hugh Downs (1921-2020), acteur et producteur américain ;
 Lila Downs (née en 1968), chanteuse mexicaine ;
 Matt Downs (né en 1984), joueur de baseball américain ;
 Scott Downs (né en 1976), joueur de baseball américain ;
 Thomas Downs (1876 - 1938), illusionniste américain.
Patronyme anglais